Sugden (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Mollie Sugden (1911-2009), Engels actrice